«Parim päev» дебютный мини-альбом Getter Jaani выпущенный под лейблом Moonwalk Records 9 июня 2010 года. Альбом спродюсирован Свеном Лыхмусом и охарактеризован как urban-pop стиль. CD формат был выпущен только для Эстонии, в то время как цифровой формат доступен для скачивания со всего мира..

Синглы альбома 
 Parim päev
 Grammofon

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2010 года